Ivan Ivanov (voetballer), Bulgaars voetballer, geboren in 1988
 Ivan Ivanov (zanger), Bulgaars zanger, geboren in 2000
 Ivan Ivanov (wielrenner)
 Ivan Ivanov (triatleet)
 Ivan Ivanov (gewichtheffer)
 Ivan Ivanov (sportschutter)
 Ivan Ivanov (worstelaar)
 Ivan Ivanov (wetenschapper), Russisch wetenschapper, literatuurspecialist, criticus en folklorist, levend van 1934 tot 2021
 Ivan Ivanov (badminton)
 Ivan Ivanov (turner)
 Ivan Ivanov (speedway)
 Ivan Ivanov (zwemmer), zwemmer uit Kirgizië